Зо́рич — фамилия. Известные носители:

 Зорич, Антон Владимирович (род. 1962) — советский, российский математик.
 Зорич, Белла Борисовна (1891—1959) — советский драматург и сценарист.
 Зорич, Владимир Антонович (род. 1937) — советский, российский математик.
 Зорич, Драган (род. 1979) — сербский гребец-байдарочник.
 Зорич, Зинаида Николаевна (1892—1971) — актриса.
  (1924—2018) — американский актёр.
 Зорич, Лука (род. 1984) — хорватский профессиональный баскетболист.
 Зорич, Максим Фёдорович (1719—1775) — российский командир сербского происхождения, генерал-лейтенант.
 Зорич, Миладин (1920—1945) — Народный герой Югославии.
 Зорич, Милан (1912—2006) — Народный герой Югославии.
 Зорич, Миленко (род. 1989) — сербский гребец-байдарочник.
 Зорич, Наташа (род. 1989) — сербская теннисистка.
 Зорич, Раде (1914—1996) — Народный герой Югославии.
 Зорич, Семён Гаврилович (1743/1745—1799) — русский военный, фаворит Екатерины II.
 Зорич, Стефания Петровна (1893—1954) — артистка оперы, заслуженная артистка РСФСР.
  (1917—2009) — артист балета, солист «Русского балета Монте-Карло».

Псевдонимы
 А. Зорич — советский журналист и фельетонист Василий Тимофеевич Локоть (1899—1937).
 Александр Зорич — творческий тандем писателей Дмитрия Гордевского и Яны Боцман.

См. также 
 Зоричи — о дворянском роде